Detta är en lista över sjöar i Eskilstuna kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Eskilstuna kommun.

Lista

Eskilstuna kommun
 Lista